Jinggang Shan steht für:

 Jinggang Shan (Gebirge), Gebirge an der Grenze zwischen den Provinzen Jiangxi und Hunan, China
 Jinggang Shan, chinesischer Name des Blundell Peak, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land, Ostantarktika